Рудный может означать:

Топоним 
Казахстан
 Рудный — город в Костанайской области.

Россия
 Рудный — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Рудный — поселок в Новооскольском районе Белгородской области.
 Рудный — посёлок городского типа в Кавалеровском районе Приморского края.
 Рудный — микрорайон в г. Екатеринбург.
 Рудный — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.

Украина
 Рудный — ручей во Львовской области.

Персоналии 
 Рудный, Владимир Александрович (1913—1984) — советский писатель, журналист, военный корреспондент.

См. также 
 Рудный Алтай (значения)
 Рудная
 Рудное